O Club Deportivo Defensor Casablanca é um clube de futebol do Chile da cidade de Casablanca da província de Valparaíso. Foi fundado em 1919 e é uma das instituições esportivas mais importantes de Casablanca e da Região de Valparaíso.

História 

O Defensor Casablanca participou do Campeonato Regional Zona Central, antecedente imediato da futura Quarta Divisão, até 1980. No ano seguinte, foi um dos clubes fundadores da Terceira Divisão do Chile. Nos 2 primeiros anos compete sem nenhum destaque, em 1983 faz sua melhor participação na Terceira Divisão, sendo o ano em que mais chegou perto do futebol profissional. No Apertura daquele ano, disputa pelo grupo da Zona Norte, o vencedor do torneio iria subir para a Segunda Divisão, o Defensor ficou em segundo lugar à apenas 2 pontos do Quintero Unido, que subiu para a Segunda Divisão. No Torneio Oficial também de 1983 continuaria com sua ótima campanha, fica no primeiro lugar do Grupo Norte, permitindo ao Defensor, junto a Iván Mayo, Independiente de Cauquenes e Súper Lo Miranda a disputar novamente por uma vaga na Segunda Divisão. No entanto, a Liga Final entre  essas 4 equipes acabou vencida pelo Súper Lo Miranda, coroado campeão e promovido pra divisão superior.

Até 1994 disputava ininterruptamente a Terceira Divisão, nesse mesmo ano teve uma campanha muito apagada, obrigando o Defensor a jogar a liga de permanência na divisão. O  time vai mal e é rebaixado para a Quarta Divisão do país.

O Defensor Casablanca disputou a Quarta Divisão até sua dissolução, no ano de 2003, sem grande protagonismo. A fusão entre a Terceira Divisão e a Quarta Divisão possibilitava sua candidatura em participar da Terceira Divisão no ano seguinte. Mas sua campanha ruim fez com que o clube voltasse a disputar campeonatos na sua Associação Regional.

Depois de anos tentando regressar as competições nacionais, em 2011 o Defensor Casablanca é aceito pela ANFA para disputar da Terceira B a nova versão da Quarta Divisão.

Dados do Clube 
 Temporadas na 3ª: 15 (1981-1994, 2004, 2013-)
 Temporadas na 4ª: 11 (1995-2003, 2011-2012 )

Defensor Casablanca
Defensor Casablanca
Casablanca (Chile)